Kloppenburg steht für:

 Kloppenburg, Drogerie-Handelskette

Kloppenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Bonaventura Kloppenburg (eigentlich Karl Josef Kloppenburg; 1919–2009), deutsch-brasilianischer Geistlicher, Bischof von Novo Hamburgo
 Heinrich Kloppenburg (1903–1986), deutscher Theologe
 Jacobus Kloppenburg (* 1930), niederländischer Künstler
 Josef Kloppenburg (* 1954), deutscher Musikwissenschaftler und Musikpädagoge
 Mirjam Kloppenburg (* 1966), niederländische Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Cloppenburg (Begriffsklärung)
 John S. Kloppenborg